Трусова, Ирина:
 Трусова, Ирина Андреевна (род. 1988) — российская биатлонистка.
 Трусова, Ирина Борисовна (род. 1959) — российская актриса, музыковед и вокальный педагог, профессор. Заслуженная артистка России.